The Squaw Man (toneelstuk) een toneelstuk uit 1905 door Edwin Milton Royle
The Squaw Man (roman) (1907), een roman gebaseerd op het toneelstuk.
Drie verfilmingen van dit toneelstuk:
The Squaw Man (1914)
The Squaw Man (1918)
The Squaw Man (1931)